Villa Regia (lat.: Königliches Haus) ist:

 eine Bezeichnung für eine Königspfalz
 eine Bezeichnung für die königlichen Meiereien und Domänen in karolingischer Zeit, siehe Villa
 eine Bezeichnung für ein königliches Dorf, siehe z. B.: Kráľová pri Senci
 ein Name für ein vormals königliches Schloss in Warschau, heute Teil der Warschauer Universität: der Kazimierz-Palast

Siehe auch:
 Villa Regis, ein katholisches Titularbistum